Sezon (1908/1909) był 8. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 9 drużyn. W turnieju uczestniczyły tylko zespoły z Budapesztu i okolic. Tytułu nie obroniła drużyna MTK. Nowym mistrzem Węgier został zespół Ferencvárosi TC. Tytuł króla strzelców zdobył Imre Schlosser, który w barwach Ferencvárosi TC strzelił 30 goli.

Tabela końcowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

1908 w Austro-Węgrzech
1908 w piłce nożnej
1909 w Austro-Węgrzech
1909 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech